Akira Kaji (Hyogo, 13 de Janeiro de 1980 ) é um futebolista japonês que atua como lateral-direito. Atualmente está sem clube.

Carreira

Cerezo Osaka 
Akira Kaji se profissionalizou no Cerezo Osaka, no clube atuou apenas duas temporadas.

Seleção 
Akira Kaji integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2004, sendo campeão.

Títulos
FC Tokyo
Copa da Liga Japonesa - 2004

Gamba Osaka
Liga dos Campeões da AFC - 2008
Copa do Imperador - 2008
Copa da Liga Japonesa - 2007
Supercopa Japonesa - 2007

Copa da Ásia - 2004
Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 - 1999 (vice-campeão)

Ligações externas
Perfil em Ogol
Perfil em Soccerway
Perfil em National-Football-Teams.com

Kaji, Akira
Futebolistas do Cerezo Osaka
Kaji, Akira
Kaji, Akira
Futebolistas do Oita Trinita
Futebolistas do Club Deportivo Chivas USA
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Kaji, Akira
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004